Estadio Juan Antonio Lavalleja es el nombre de diferentes estadios de fútbol del Uruguay:

Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, departamento de Departamento de Lavalleja;
Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, departamento de Departamento de Flores;
Estadio Juan Antonio Lavalleja de Young, departamento de Departamento de Río Negro.